

Geografia

Austria 
 Faistenau – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung

Niemcy 
 Faistenau – dzielnica gminy Fischbachau w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach